Пешич — фамилия. Известные носмтели:

 Пешич, Александар (род. 1992) — сербский футболист, нападающий.
 Пешич, Анте (род. 1974) — хорватский футболист.
 Пешич, Бранко (1921—2006) — сербский архитектор.
 Пешич, Дарко (род. 1992) — черногорский легкоатлет, специализирующийся в многоборье.
 Пешич, Петар (1871—1944) — сербский военный деятель, генерал армии.
 Пешич, Предраг (род. 1957) — сербский поэт.
 Пешич, Светислав (род. 1949) — баскетбольный тренер.